Keban (district), een district van de Turkse provincie Elazığ
Keban (stad), de hoofdplaats van het Turkse district
Keban (Lahat), een bestuurslaag in Indonesië
Keban (Moro), een bestuurslaag in Indonesië